Dohr steht für:
 Dohr, Gemeinde im Landkreis Cochem-Zell in Rheinland-Pfalz
 Dohr (Jülich), Siedlungsplatz des Stadtbezirks Altenburg von Jülich im Kreis Düren, Nordrhein-Westfalen, siehe Altenburg (Jülich)
 Dohr (Mönchengladbach), Stadtteil von Mönchengladbach
 Dohr (Wassenberg), Stadtteil von Wassenberg

 Verlag Dohr, deutscher Musikverlag mit Sitz in Bergheim

Dohr ist der Familienname folgender Personen:
 Christoph Dohr (* 1964), deutscher Musikwissenschaftler und -verleger
 Gerhard Dohr (* 1964), österreichischer Szenenbildner
 Gottfried Dohr (* 1952), österreichischer Mediziner
 Günter Dohr (1936–2015), deutscher Künstler, Lichtdesigner, Maler und Hochschullehrer
 Heinz Dohr (1907–1971), deutscher Politiker (FDP), Mitglied des nordrhein-westfälischen Landtags
 Helmut Dohr (1930–2014), deutscher Ministerialbeamter und Fußballfunktionär
 Josef Dohr (1904–1972), deutscher Politiker (FDP)
 Karin Dohr, deutsche Journalistin
 Lothar Dohr, Fanbeauftragter von Rot-Weiss Essen, siehe Rot-Weiss Essen#Vereinslieder
 Siegfried Dohr (1934–2010), österreichischer Gewerkschafter
 Stefan Dohr (* 1965), deutscher Hornist

Siehe auch:
 Dor
 Door